een bedrijf van The Walt Disney Company:
 Touchstone Pictures
 Touchstone Television
 Touchstone Publishing, een uitgeverij in handen van Viacom
 Touchstone, een aflevering van Stargate SG-1
 Touchstone, een Britse rockband